Dies ist eine Liste von Erdbeobachtungssatelliten. Sie gibt eine kleine Auswahl der tatsächlich gestarteten Satelliten wieder.


Chronologische Übersicht

Geordnet nach Fernerkundungsinstrument

Nichtabbildende aktive Systeme

Mikrowellenaltimeter (Höhenmesser): Fernerkundung der Meeresoberfläche 
 1975 – GEOS 3 (erstes Satelliten-Altimeter)
 1978 – Seasat (bis 10. Oktober 1978)
 1985 – Geosat
 1991 – ERS-1 (bis 10. März 2000), (Altimeter = Hauptmessgerät)
 1992 – TOPEX/Poseidon (bis 18. Januar 2006), (Altimeter = Hauptmessgerät)
 1995 – ERS-2 (Altimeter = Hauptmessgerät)
 1998 – GFO (Geosat Follow-On) Nachfolger von Geosat
 2001 – Jason-1 (Nachfolger von TOPEX/Poseidon), (Altimeter = Hauptmessgerät)
 2002 – Envisat (Nachfolger von ERS)
 2008 – Jason-2
 2010 – CryoSat-2

Laser Altimeter 
 2003 – ICESat, Geoscience Laser Altimeter System (GLAS)

LIDAR: Erforschung von Wolken und Aerosolen 
 2006 – CALIPSO, Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization (CALIOP)
 2018 – ADM-Aeolus, Atmospheric Laser Doppler Lidar Instrument (ALADIN)
 2023 (geplant) – EarthCARE, Backscatter Lidar (ATLID)

Scatterometer (Streustrahlungsmesser): Erforschung von Luftbewegungen über dem Meer 
 1978 – Seasat
 1991 – ERS-1, Active Microwave Instrument (AMI)
 1995 – ERS-2, Active Microwave Instrument (AMI)
 1996 – ADEOS-I, NSCAT – NASA Scatterometer
 1999 – QuikSCAT, (SeaWinds)
 2002 – ADEOS-II, (SeaWinds)
 2006 – MetOp-A, Advanced Scatterometer (ASCAT)

Abbildende aktive Systeme

Radar mit synthetischer Apertur (SAR) 
 1978 – Seasat (bis 10. Oktober 1978)
 1987 – Kosmos 1870 (Almaz-T2/Resurs-R)
 1991 – Almaz 1 (Almaz-T3/Resurs-R)
 1991 – ERS-1 (bis 10. März 2000), Active Microwave Instrument (AMI)
 1992 – JERS-1 (bis 1998)
 1995 – ERS-2, Active Microwave Instrument (AMI)
 1995 – RADARSAT-1
 2002 – Envisat, Advanced Synthetic Aperture Radar (ASAR)
 2007 – TerraSAR

Abbildende passive Systeme

Hyperspektrale Scanner (Spektrometer mit ca. 15 bis 200 Spektralbändern) 
 1999 – Terra, MODIS (= Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer), 36 Spektralbänder
 2000 – EO-1, Hyperion, 220 Spektralbänder
 2001 – Proba-1, CHRIS, 60 Spektralbänder
 2002 – Envisat, MERIS (MEdium Resolution Imaging Specrometer), 15 Spektralbänder
 2002 – Aqua, MODIS (=Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer), 36 Spektralbänder
 2019 – Prisma, 239 Spektralbänder
 2021 (geplant) – EnMAP, 200 Spektralbänder

Multispektrallinienscanner zur Messung der Ozeanfarbe (global) 
 1978 – Nimbus-7, Coastal Zone Color Scanner (CZCS) bis 1986
 1996 – IRS P3, Modularer Optischer Scanner (MOS) bis 2004
 1996 – ADEOS-I (Midori), Ocean Color and Temperature Scanner (OCTS) bis 1997
 1997 – Orbview-2 (Seastar), Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS)
 2002 – Envisat, MEdium Resolution Imaging Specrometer (MERIS)
 2002 – Aqua, Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)
 2016, 2018 – Sentinel-3, Ocean and Land Colour Instrument (OLCI)

Beispiele nach Untersuchungsthema

Untersuchung des Strahlungshaushalts der Erde 
 1978 – Nimbus 7, Earth Radiation Budget Instrument (ERB)
 1984 – Earth Radiation Budget Satellite (ERBS), Earth Radiation Budget Experiment (ERBE)
 1984 – NOAA-9, Earth Radiation Budget Experiment (ERBE)
 1986 – NOAA-10, Earth Radiation Budget Experiment (ERBE)
 1994 – Meteor 3-06, ScaRaB
 1997 – TRMM, Clouds and the Earth's Radiant Energy System (CERES)
 1999 – Terra, Clouds and the Earth's Radiant Energy System (CERES)
 2002 – Aqua, Clouds and the Earth's Radiant Energy System (CERES)
 2002 – Meteosat-8 (MSG-1), Geostationary Earth Radiation Budget (GERB)
 2005 – Meteosat-9 (MSG-2), Geostationary Earth Radiation Budget (GERB)

Untersuchung der Ozonschicht 
 1975 – Explorer 55 (Atmosphere Explorer-E), Backscatter UV Spectrometer
 1978 – Nimbus 7, Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS)/Solar Backscatter Ultraviolet instrument (SBUV)
 1981 – SME (Solar Mesosphere Explorer)
 1983 – Advanced Tiros N/ NOAA 8, Solar Backscatter Ultraviolet Radiometer (SBUV), (auch auf nachfolgenden NOAA-Satelliten)
 1991 – Upper Atmosphere Research Satellite (UARS)
 1991 – METEOR 3-05, Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS)
 1995 – ERS-2, Global Ozone Monitoring Experiment (GOME)
 1996 – Earth Probe, Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS)
 1996 – ADEOS I (Midori), Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS)
 2002 – Envisat, Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars (GOMOS)
 2003 – SCISAT
 2004 – Aura, Ozone Monitoring Instrument (OMI)
 2006 – MetOp-A, Global Ozone Monitoring Experiment-2 (GOME-2)

Untersuchung der Aerosoldichte der Atmosphäre 
 1978 – TIROS-N, Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR)
 1978 – Nimbus 7, Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) (weitere Satelliten mit TOMS s. o.)
 1981 – NOAA-7, Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR-2) (weitere 10 Satelliten mit AVHRR bis 2002)
 1991 – ERS-1, Along Track Scanning Radiometer (ATSR)
 1995 – ERS-2, Advanced Along Track Scanning Radiometer (AATSR)
 1996 – ADEOS I (Midori), POLDER (erster Satellitensensor speziell für Messungen von Aerosolen)/ OCTS
 1999 – Terra, CERES, MISR, MODIS
 2002 – ADEOS-II (Midori-II), Global Imager (GLI)

Chemische Zusammensetzung der oberen Atmosphäre 
 1978 – Nimbus 7, Stratospheric Aerosol Mission (SAM II)
 1979 – Applications Explorer Mission-2 (AEM-2), Stratospheric Aerosol and Gas Experiment (SAGE)
 1984 – Earth Radiation Budget Satellite (ERBS), SAGE II
 1991 – Upper Atmosphere Research Satellite (UARS)
 1999 – Terra, Measurements Of Pollution In The Troposphere sensor (MOPITT) 
 2001 – Sage III/ METEOR 3M – SAGE III
 2002 – Envisat, Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Cartography (SCIAMACHY)

Weitere Parameter 
 globale Niederschlagsrate: Tropical Rainfall Measuring Mission (nur Tropen), Global Precipitation Measurement
 Salzgehalt des oberflächennahen Meerwassers: Soil Moisture and Ocean Salinity, Aquarius
 Bodenfeuchtigkeit: Soil Moisture and Ocean Salinity
 globale Blitzortung: MicroLab-1, Optical Transient Detector (OTD); TRMM, Lightning Imaging Sensor (LIS); GOES-R, Geostationary Lightning Mapper (GLM); Lightning Mapper Sensor (LMS)

Siehe auch 
 Earth Observing System der NASA
 Earth Explorer Missions Programm der ESA

Weblinks 
 Astrium Satellitendatenportfolio
 Lexikon der Fernerkundung
 eduspace der ESA
 ESA Earth Observation Handbook
 science@nasa-earth (englisch)
 Übersicht bei Gunter's Space Page (englisch)
 Tabelle von Regional Planetary Image Facility (RPIF): Missionen zur Erde
 NASA Earth Observatory Homepage:
 King, Michael/ Herring, David: Research Satellites For Atmospheric Sciences, 1978-Present
 King, Michael/ Herring, David: Space-Based Observations Of The Earth
 Liste der Erdbeobachtungssatelliten bei ESA eoPortal
 EARSC - European Association of Remote Sensing Companies

!
Erdbeobachtung
Erdbeobachtungssatelliten